L'expression présidence française du Conseil de l'Union européenne peut faire référence aux différentes présidences du Conseil de l'UE exercé par la France depuis la première en 1959 :
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1959
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1962
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1965
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1968
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1971
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1974
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1979
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1984
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1989
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 1995
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2000
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2008
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022